

Série télévisée 

 , série télévisée philippine diffusée depuis le  sur ABS-CBN.

Cinéma 

 , film de  sorti en 1934 ;
 All of Me, titre original de Solo pour deux, comédie de  sorti en 1984.

Musique

Composition 

 All of Me, composition de .

Chanson 

 , chanson de jazz écrite par Gerald Marks et Seymour Simons sortie en 1931 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1988 ;
 'All of Me, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en 1995 ;
 All of Me, album EP de punk rock californien  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 All of Me, album de la chanteuse de R&B  sorti le .

Voir aussi